Михаил Константинович Роговский (15.06.1925, Минская область — 05.12.1981) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, командир отделения 498-го стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, сержант.

Биография 
Родился 15 июня 1925 года в деревне Нежаровка Любанского района Минской области Белоруссии в крестьянской семье. Белорус. Окончил 5 классов.

Во время Великой Отечественной войны, находясь на временно оккупированной территории Белорусской ССР, с 1942 года по июнь 1944 года воевал в 64-й партизанской бригаде имени Чкалова.

В Красной Армии и на фронте с июля 1944 года. Особо отличился в боях на территории Польши и Германии.

Командир отделения 498-го стрелкового полка сержант Михаил Роговский 15 января 1945 года при расширении плацдарма на левом берегу реки Висла в районе западнее польского города Яблонна-Легьоново в рукопашном схватке уничтожил трёх противников.

Приказом по 132-й стрелковой дивизии от 23 января 1945 года за мужество и отвагу проявленные в боях сержант Роговский Михаил Константинович награждён орденом Славы 3-й степени.

В бою за польский населенный пункт Загемюль, расположенный в четырёх километрах северо-восточнее польского города Дёйч-Кроне, 1 февраля 1945 года командир отделения 498-го стрелкового полка сержант Михаил Роговский в числе первых ворвался в Загемюль и автоматным огнём подавил вражескую пулемётную точку.

Приказом по 47-й армии от 5 марта 1945 года за мужество и отвагу проявленные в боях сержант Роговский Михаил Константинович награждён орденом Славы 2-й степени.

При прорыве обороны противника 14 апреля 1945 года восточнее населённого пункта Ной-Барним, расположенного в одиннадцати километрах восточнее германского города Врицен, командир отделения 498-го стрелкового полка сержант Михаил Роговский гранатами разбил пулемётное гнездо, затем из автомата уничтожил шестерых вражеских солдат, облегчая продвижение своей пехоте. В этом бою он заменил выбывшего из строя командира взвода и личным примером увлёк бойцов за собой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-вражескими захватчиками сержант Роговский Михаил Константинович награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

День Победы воин встретил на берегах реки Эльбы, и продолжал нести армейскую службу. В 1949 году старшина Роговский М. К. демобилизован.

Жил в деревне Доросино Любанского района Минской области Белоруссии. Работал лесотехником в Уречском лесничестве Слуцкого лесхоза. Скончался 5 декабря 1981 года.

Награждён орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями.

Одна из улиц в деревне Доросино названа именем Михаила Роговского.

Ссылки

Литература 
 Беляев И. Н., Сысоев А. Н. Хроника солдатской славы. Минск, 1970.
 Долготович Б. Д. Кавалеры ордена Славы. Минск, 2006
 
 

Полные кавалеры ордена Славы